Бахрейн — топоним. Может означать:

 Бахрейн — островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе.
 Бахрейн (остров) — остров.
 Бахрейн (залив) — залив.
 Бахрейн — архипелаг.
 Бахрейн — крупнейший аэропорт Бахрейна.